Le Championnat du Portugal de football 1934-1935 est la première édition du Championnat du Portugal de football.
Cette édition de la compétition, expérimentale avant la réforme de 1938, est remportée par le FC Porto.

Les clubs participant à l'édition 1934-1935 

Huit clubs ont participé à cette première saison de 1934-1935 du championnat portugais :

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1934-35 sur rsssf.com

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal